Pescoço - em inglês, neck
Ou ainda:
Neck. - abreviatura oficial de Noël Martin Joseph de Necker
Nick & Neck

Localidades

Neck City

Desambiguação